Обухов, Михаил:
 Обухов, Михаил Евлампиевич (1867 — после 1944) — русский военный деятель, кавалер ордена Святого Георгия IV класса (1917).
 Обухов, Михаил Константинович (1879—1914) — русский артист балета, балетмейстер, педагог.